Soundgarden — американская рок-группа из Сиэтла, образованная в 1984 году, играющая в стиле гранж, пользовавшемся большой популярностью в первой половине 90-х годов. Их, как одних из родоначальников стиля, относят к «большой четвёрке» сиэтлского гранжа наряду с Pearl Jam, Nirvana и Alice in Chains. В 1997 году из-за внутренних творческих разногласий группа распалась. В начале 2010 года было объявлено о воссоединении группы в классическом составе и проведении тура.

Альбомы

Студийные альбомы

Live

Сборники

DVD

Демо

EP

Синглы

Видеоклипы

Примечания 

Soundgarden